Hindenburgstraße steht für:
 Hindenburgstraße (Bremen)
 Hindenburgstraße (Esslingen am Neckar)
 Hindenburgstraße (Hamburg)
 Hindenburgstraße (Hannover)
 Hindenburgstraße (Mainz)
 Hindenburgstraße (Trier), heute Gerty-Spies-Straße (Trier)

Siehe auch:
 Liste von Hindenburgstraßen
 Hindenburgbrücke (Begriffsklärung)
 Hindenburgdamm
 Hindenburgplatz (Hildesheim)
 Hindenburgufer